Triplex peut faire référence à :

 triplex, un logement réparti sur trois niveaux ou comprenant trois entités individuelles ;
 triplex, un type de ceinture dans la mode punk ;
  Triplex, une police d'écriture ;
 Triplex, un film de Georges Lautner sorti en 1991 ;
 Triplex, une série télévisée canadienne diffusée en 1994 à 1995 ;
 Triplex, ou TMR (pour Triple Modular Redundancy) est un système redondé architecturé pour être tolérant aux fautes.

Voir aussi 

 ,
 ,
 trois,